Domeier ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Domeier (1909–1975), deutscher Lehrer, Studiendirektor und Funktionär des Deutschen Alpenvereins
 Frank Domeier (* 1964), deutscher Schriftsteller
 Johann Gabriel Domeier (1717–1790), deutscher Historiker
 Jörn Domeier (* 1979), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Lucie Domeier (1767–1836), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Norman Domeier (* 1979), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Wilhelm Friedrich Domeier (1763–1815), hannoveranischer Hofarzt und zweiter Ehemann der Schriftstellerin Lucie Domeier

Siehe auch:
 Domeyer
 Thomaier